Обобщённые интегралы Френеля (интегралы Бёмера) — специальные функции, обобщающие интегралы Френеля. Введены Петером Бёмером в 1939 году.

Обобщённый косинус Френеля:

Обобщённый синус Френеля:

Соответственно, обычные интегралы Френеля выражаются через интегралы Бёмера следующим образом:

Также через обобщённые интегралы Френеля можно выразить интегральный синус и интегральный косинус:

Литература

Примечания 

Специальные функции